Vaticinio (del latín vaticinium, también relacionado con vate) puede referirse a:
Predicción
Adivinación
Pronóstico

Referencias
 ...